Renner kan avse:

 Jeremy Renner
 Joseph Renner den yngre
 Karl Renner
 Kurt Renner
 Lisbeth Renner (1900–1983), svensk översättare
 Louis Renner (1884–1956), svensk översättare
 Moritz Renner
 Otto Renner (1883–1960), tysk växtgenetiker
 Paul Renner
 Robert Renner
 Sara Renner

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Palindromer